Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Moorilla Hobart International) van 2009 vond plaats van 11 tot en met 16 januari 2009 in de Australische plaats Hobart. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Titelhoudster Eléni Daniilídou was haar titel niet komen verdedigen. De als eerste geplaatste Flavia Pennetta kwam niet verder dan de tweede ronde. Sowieso alle geplaatste speelsters werden in de eerste twee ronden uitgeschakeld, waardoor de kwartfinale uitsluitend ongeplaatste speelsters kende. Petra Kvitová uit Tsjechië won het toernooi. Zij versloeg in de finale haar landgenote Iveta Benešová in twee sets. Het was Kvitová's eerste WTA-titel. Zij won US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Dubbelspel – Ook de dubbelspeltitelhoudsters, Anabel Medina Garrigues en Virginia Ruano Pascual, hadden zich niet ingeschreven voor deze jaargang van het toernooi. Het ongeplaatste duo Gisela Dulko / Flavia Pennetta won het toernooi. Zij versloegen in de finale de als eerste geplaatste Oekraïense zusters Aljona en Kateryna Bondarenko in twee sets, met een tiebreak tot besluit van het toernooi. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Dulko had daarnaast al vijf dubbelspeltitels met andere partners; Pennetta twee.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2009
Hobart